Кросс-Фелл () — гора на севере Англии, высшая точка Пеннинских гор. Вершина горы представляет собой скалистое плоскогорье, часть вытянутого с северо-запада на юго-восток невысокого хребта, который также включает в себя ещё две вершины, превышающие 800 м. Склоны резко снижаются к юго-западу и более отлого к северо-востоку. 

Гора сложена известняками и песчаниками (гравелит).

Примечания

Ссылки 

Панорама северных Пеннинских гор (англ.)

Горы Великобритании